MD може означати:
 MiniDisc — вид аудіоносія.
 Mega Drive — ігрова консоль від Sega.
 .md — національний домен верхнього рівня для Молдови.
 MD — військове позначення отруйної речовини метилдихлороарсин.
 Скорочена назва північноамериканського штату Меріленд
 Скорочена назва компанії McDonnell Douglas та авіалайнерів, які вона виробляє (MD-80, MD-90, MD-95)
 Скорочена назва компанії McDonald's
 MD — скорочене  (Доктор Медицини)
 md (make directory) — команда DOS для створення директорії
 .md розширення текстових файлів, що розмічені Markdown (легка мова розмітки для полегшення написання документації).

Див. також 
 Md